</noinclude>Крепированная (креповая) бумага — бумага, обладающая мелкоскладчатой поверхностью с повышенным удлинением до разрыва. Предназначена для изготовления декоративного материала, санитарно-гигиенических изделий, изоляционных прокладок.

Обычно белого цвета, обладает лучшей жесткостью и прочностью. Материал идеально подходит для производства книг с прямым и круглым корешком толщиной блока от 1 до 5 см. Крепированную бумагу используют в качестве недорогого корешкового материала. Способна эффективнее укреплять книжный блок, применяется крепированная бумага различной плотности, которая подбирается в зависимости от толщины книги.

На сегодняшний день выпускается огромное количество крепированной бумаги разных цветов. Это жатая бумага, которая хорошо растягивается и имеет повышенную впитываемость. Обрабатывают бумагу на крепировальной машине или в цилиндре бумагоделательной машины с целью получения на бумажном полотне мелких поперечных складок.

Бумага